Ejército de Levante puede estar haciendo referencia:

Ejército franquista de Levante, unidad militar del Bando sublevado que combatió durante la Guerra Civil Española.
Ejército republicano de Levante, unidad militar del Bando republicano que combatió durante la Guerra Civil Española.